Восемнадцатая поправка к Конституции США (1919)

См. также 

 
 «Гомер против восемнадцатой поправки» — эпизод мультсериала «Симпсоны» (1997).